Handl steht für:

 Handl Tyrol, ein österreichisches Lebensmittelunternehmen
 HaNDL-Syndrom, eine seltene Kopfschmerzerkrankung

Handl steht für einen Nachname; bedeutende Namensträger:
 Alois Handl (1837–1915), österreichischer Physiker und Hochschullehrer in Czernowitz
 Andreas Handl (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Haimo L. Handl (1948–2019), österreichischer Politologe, Verleger, bildender Künstler und Schriftsteller
 Hans Handl (1891–1975), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Hellmut Handl (1920–2012), österreichischer Mediziner, Chirurg und Künstler
 Hermann Handl (1891–1964), österreichischer Maler
 Irene Handl (1901–1987), britische Schauspielerin
 Jakob Handl (1550–1591), bekannt als Jacobus Gallus, österreichischer Komponist
 Johannes Handl (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Lisl Handl (1917–1996), österreichisch-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Mario Handl (* 1974), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Patrick Handl (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Willi Handl (1872–1920), österreichischer Schriftsteller und Theaterkritiker

Siehe auch: 
 Handel (Begriffsklärung)